Lanham ist der Familienname folgender Personen:

 Charles T. Lanham (1902–1978), US-amerikanischer Armeegeneral
 Fritz G. Lanham (1880–1965), US-amerikanischer Politiker
 Henderson Lovelace Lanham (1888–1957), US-amerikanischer Politiker
 John Lanham (1924–2007), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Samuel W. T. Lanham (1846–1908), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lanham (Kansas)
 Lanham (Maryland)
 Lanham (Mississippi)
 Lanham (Nebraska)
 Lanham (Texas)
 Lanham (West Virginia)
 Lanham-Seabrook, ein historischer Census Designated Place im Prince George’s County, im US-Bundesstaat Maryland